Breux, commune française de la Meuse

Voir aussi
Breux-Jouy, commune française de l'Essonne
Breux-sur-Avre, commune française de l'Eure
Breux, ancienne commune de l'Essonne
Pomme de terre de Breux
Felix le Breux (1918-1974), acteur tchécoslovaque

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France